Zana – ex attrice pornografica statunitense
 Filippo Zana – ciclista su strada italiano
 Francesco Zana – ex calciatore italiano
 Leyla Zana – politica e attivista turca di etnia curda